

Cinema 
 NEM (Nemesis) - acronimo con cui è conosciuto nel fandom il film Star Trek - La nemesi

Codici 
 nem – codice ISO 639-3 della lingua emi

Cucina 
 Nem – involtino fritto di carne di maiale tipico del Vietnam

Geografia 
 Nem – fiume della Russia